Az alábbiakban látható a magyar jégkorong-válogatott 1988-ban lejátszott mérkőzéseinek a listája.

Eredmények 

Barátságos mérkőzés

Barátságos mérkőzés

Barátságos mérkőzés

Barátságos mérkőzés

Barátságos mérkőzés

Thayer Tutt Kupa

Thayer Tutt Kupa

Thayer Tutt Kupa

Thayer Tutt Kupa

Thayer Tutt Kupa

Thayer Tutt Kupa

Külső hivatkozások 
 A Magyar Jégkorong Szövetség hivatalos honlapja

1988
1988 a jégkorongban